Huc steht für:

 Huc (Vaslui), ein Dorf im rumänischen Kreis Vaslui

Huc ist der Familienname folgender Personen:

 Évariste Régis Huc (1813–1860), französischer Entdecker und Missionar
 Eduard Georg von Bethusy-Huc (1829–1893), deutscher Politiker, MdR
 Jeanne Huc-Mazelet (1765–1852), Schweizer Erzieherin und Kurierin
 Valeska Gräfin Bethusy-Huc (1849–1926), deutsche Schriftstellerin
 Viola von Bethusy-Huc (1927–2010), deutsche Politikwissenschaftlerin